Александр Незнамов:
 Незнамов, Александр Александрович (1872—1928) — русский и советский военный историк и теоретик.
 Незнамов, Александр Игоревич (род. 1986) — российский хоккеист.